O Ewigkeit, du Donnerwort est le titre de deux cantates de Johann Sebastian Bach :
 O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 20) (Ô éternité, toi, parole foudroyante !), (BWV 20), composée à Leipzig en 1724 ; 
 O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 60) (Ô éternité, toi, parole foudroyante !, (BWV 60), composée à Leipzig en 1723.